Кра́ківська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України та Польщі. Назва — на честь польського міста Краків.

Краківська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Краківська вулиця — одна із вулиць Києва, знаходиться у житловому масиві Соцмісто, у Дарницькому районі.
 Краківська вулиця — вулиця в місті Львів.

Краківська вулиця — вулиця в місті Білосток.
 Краківська вулиця — вулиця в місті Вроцлав.
 Краківська вулиця — вулиця в місті Краків
 Краківська вулиця — одна із вулиць Ополя.
 Краківська вулиця — вулиця в місті Тарновські Гури

Вулиці